Enrique Jiménez de la Asunción (Ávila, 16 de febrero de 1952) conocido como Kike Cardiaco, es un compositor, guitarrista y vocalista Rock en español y productor musical leonés. Fue fundador del grupo Los Cardiacos en 1978,  y El Cometa Errante (Warner Music, 2018 y 2019). Como productor destacan sus trabajos con Los Flechazos, “Viviendo en la era pop” (1987), Deicidas, David Loss…

Desarrollo musical 
Su afición por el rock comienza de niño. Su madre le encargó que adquiriese El Tamborilero  de Raphael, y él compró el disco Out of our heads de los Rolling Stones. Fue el conocido tema "I can't get no satisfaction" el que cambió su vida.  Fue guitarrista y vocalista desde finales de la década de los 60 en bandas de rock como The Thins, donde con tan sólo 14 años mostraba su pasión por bandas como The Who, The Kinks o The Monkees.

Fundador de la banda leonesa Los Cardiacos, activa desde 1979 a finales de los 90, ha transitado por el mundo musical de una manera independiente, sin atarse a las discográficas. Tras abandonar los escenarios empezó su labor didáctica como profesor de música. Ha pasado del rock al swing, y de las casas de discos a su propio canal en YouTube.

Los Cardiacos. banda leonesa de largo recorrido, irrumpieron en plena Transición como un "cruce de caminos", un puente entre lo que había hasta entonces, la música de cantautor, y el estallido pop de la  Movida. La banda publicó sus primeros temas al margen de la industria y en el formato habitual entonces, los casetes, bajo el título  ‘Las discográficas no dan la felicidad’. Tras ganar el concurso "Ritmo del verano" organizado por Seat, tuvieron la oportunidad de darse a conocer en la Plaza de las Ventas madrileña. Comenzaron a grabar con las principales discográficas y a tocar en populares programas de TVE como Aplauso.

La banda, liderada por Kike Jiménez (guitarra, voz), estaba formada por Carlos Suárez (guitarra, voz), sustituido en 1986 por Luis Miguel Puche, Toño Segura (Pedrada) (órgano, saxo, voz) y Macario "Maco" Pérez (voz, más tarde batería), más Chicky (bajo) y Pepe (batería). 

En 2014, como Kike Cardiaco, graba el disco Conexiones, destacando el tema Skrisis dance, un ska mezclado con tango-bolero, que en plena crisis económica, denuncia con sentido del humor a los banqueros sin escrúpulos. Desde entonces ha publicado en su canal de YouTube los temas: Skrisis dance, Ecos de León (swinging); De Ipanema a Grecia e Iniciales CH B -canción francesa para Chema Baños.

La nueva banda, El Cometa Errante, trata de recuperar el repertorio de Los Cardiacos, adaptándolo a los nuevos sonidos, con un dominio de guitarras. En el proyecto están involucrados tanto Kike Cardiaco como Rafa Hernández, el más destacado fan de Los Cardiacos, incorporado a El Cometa Errante como Rafaria Montecristo.

Discografía

Con Los Cardiacos 
Larga duración
 1984: Obsesión (DRO)
 1986: Nuevas aventuras (DRO)
 1987: Teloneros (Con Deicidas, La Coartada y Los Flechazos) (DRO)
 1988: Live in Agapo (disco en directo con otras bandas)
 1991: Héroes y villanos (DRO)
Singles, Maxis y EPs
 1980: Salid de noche (Philips Phonogram)
 1981: Noches de Toisón (Mercury)
 1982: Expreso de Bengala (Fusión Records)
 1984: Submarino atómico (DRO)
 1984: 4 Canciones (Fusión Records)
 1984: Criaturas tropicales (DRO)
 1985: La Costa Oeste / Silencio en el dial (DRO)
 1987: Alguien a quien amar (DRO) 
 1992: Un hueco para ti (DRO)
 1996: Las discográficas no dan la felicidad (JCK)

Con El Cometa Errante 
 1998: El Cometa Errante
 2018: El Cometa Errante (Warner)
 2019: Encuentro con Los Cardiacos (Warner)
 2021: Tocad el cielo

Bibliografía 

 Otero, Eloísa. Inusuales. León: Universidad de León. 2021. 
 Ordovás, Jesús. Historia de la música pop española. Madrid: Alianza Editorial. 1986.

Referencias 

Músicos de rock
Guitarristas
Compositores